

Niemcy 
 Oy-Mittelberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu

Osoby 
 Jenna von Oÿ – amerykańska aktorka

Inne 
 Oy – szwajcarska grupa muzyczna

Zobacz też 
 Oj